Beaches, een Amerikaanse film
 Beaches, een Australische band
 Beaches, een plaats in Canada